

Scienze
 Albedo – indice del potere riflettente di una superficie
 Albedo – parte bianca interna della buccia degli agrumi
 Caratteristica di albedo – vasta area superficiale di un corpo celeste caratterizzata da una data luminosità

Alchimia
 Albedo (o opera al bianco) – una fase fondamentale del processo alchemico

Narrativa
 Albedo – antagonista della serie Ben 10 - Forza aliena
 Albedo – personaggio della serie light novel, anime e manga Overlord

Musica
 Albedo 0.39 – quarto album del musicista greco Vangelis